Sparkbrook (West Midlands), een stadsdeel van Birmingham.
Sparkbrook (motorfiets), een Brits historisch merk van motorfietsen.